GP9 — 4-осный грузовой тепловоз, выпускавшийся фирмой Electro-Motive Diesel с января 1954 года по август 1963.

История создания 
Был разработан главным инженером компании Ричардом Дилвортом () на основе конструкции популярного в те годы GP7, выпуск которого в свою очередь прекратили спустя пять месяцев после начала производства GP9. В отличие от GP7, на новом тепловозе установили более мощную версию двухтактного двигателя EMD 567C, который был мощнее на 250 лошадиных сил (с 1500 до 1750 л.с.), а также применили тяговые электродвигатели модели D37. По сравнению с предшественником новый локомотив стал примерно на 5 тонн тяжелее и на 3 дюйма (76 мм) длиннее. Сила тяги при трогании с места достигала 65 тысяч фунтов (29,5 тонно-сил), а в длительном режиме — 40 тысяч фунтов (18,1 тонно-сил).

Тепловоз оказался достаточно простым и надёжным, а потому хорошо зарекомендовал себя. Всего заводом Electro-Motive Diesel было построено 3466 тепловозов GP9 и ещё 165 бустерных секций GP9B (с февраля 1954 по август 1959). Также 646 локомотивов построил канадский General Motors Diesel. В основном данные локомотивы работали на американских и канадских железных дорогах, часть также была экспортирована в Бразилию (5 штук), Венесуэлу (6 штук), Мексику (10 штук) и Перу (4 штуки).

Производство

Примечания

Ссылки 
 
 

GP9
GP9
Локомотивы, появившиеся в 1954 году
Появились в США в 1954 году
Тепловозы США
Тепловозы с электропередачей
Тепловозы Канады
Тепловозы Мексики
Тепловозы Венесуэлы
Тепловозы Перу
Тепловозы Бразилии